Ю́лий Ио́сифович Кагарли́цкий (23 июля 1926, Москва — 12 мая 2000, Москва) — советский и российский театровед и литературный критик, историк научной фантастики, исследователь творчества Герберта Уэллса. Доктор филологических наук (1972), профессор.

Биография 
В 1948 году окончил филологический факультет Московского университета. Работал в Читинском педагогическом институте (1949), Горьковском театральном училище (1949—1951). В 1963—1984 годах — доцент, затем профессор ГИТИСа.

С 1963 года — член Союза писателей СССР. Вице-президент Международного уэллсовского общества (Великобритания).

Научная деятельность 
В 1956 году защитил кандидатскую диссертацию (о творчестве Генри Филдинга), в 1972 году — докторскую (о Герберте Уэллсе).

Театровед, изучал английскую драматургию XVII («Комедия Реставрации») и XVIII веков — наследие Голдсмита, Шеридана и других авторов. Другое направление исследований — мировая научная фантастика.

Умер в 2000 году. Похоронен на Донском кладбище.

Семья 
Отец — Иосиф Вульфович Кагарлицкий (? — апрель 1944), участник Первой мировой войны, делегат Первого съезда советов от меньшевиков, жил в Харбине и Шанхае. Мать — Анна Матвеевна Кагарлицкая (Коллинз; ? — 9.6.1987), до замужества жила в Шотландии, занималась швейным делом в Англии; поженились в Москве.

Жена — Раиса Николаевна Померанцева, переводчица классической английской литературы, дочь Н. Н. Померанцева.
 сын — Борис (род. 1958), социолог социалистической ориентации.

Избранные труды 
 Вглядываясь в грядущее: Книга о Герберте Уэллсе / Пред. П. Париндера. — М.: Книга, 1989. — 350 с.
 Герберт Уэллс: Очерк жизни и творчества. — М.: Гослитиздат, 1963. — 279 с.
 Западноевропейский театр эпохи просвещения в оценке русской и советской критики (1870—1930-е гг.). Учебное пособие для театроведч. фак. театр. вузов. — М., 1976. — 195 с.
 Что такое фантастика?: О темах и направлениях зарубежной фантастики вчера и сегодня. — М.: Художественная литература, 1974. — 349 с. — 20 000 экз.
 Шекспир и Вольтер. — М.: Наука, 1980.
 Театр на века. Театр эпохи Просвещения: тенденции и традиции. — М. : Искусство, 1987. — 348,[2] с.
Списки работ представлены на сайтах «Архив БВИ», «», «Лаборатория Фантастики», «Публичная библиотека».

Награды и признание 
 премия «Пилигрим» (Ассоциация исследователей научной фантастики, 1972, США).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Фотография Ю. Кагарлицкого
 

Историки литературы СССР
Театроведы СССР
Историки литературы России
Театроведы России
Педагоги ГИТИСа
Члены Союза писателей СССР
Похороненные на Донском кладбище